Herm kan syfta på:

 Herm (arkitektur) – en detalj inom antik arkitektur och en skulpturtyp
 Herm (kanalö) – en ö i Engelska kanalen
 Herm, Landes – en kommun i Frankrike